

Населені пункти та їхні частини

 Козінець — село в гміні Зомбковіце-Шльонське Зомбковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Козінець — село в гміні Мухаж Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Козінець — село в гміні Ясьонувка Монецького повіту Підляського воєводства
 Козінець — частина міста Чхув у Бжеському повіті Малопольського воєводства
 Козінець — частина міста Закопане в Татранському повіті Малопольського воєводства
 Козінець — частина села Лішно-Кольонія в гміні Рейовець-Фабричний Холмського повіту Люблінського воєводства
 Козінець — частина села Ожеґув у гміні Семковіце Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Козінець — частина села Пшибрадз у гміні Вепш Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Козінець — частина села Новий Борек у гміні Блажова Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки